Лина Хиди (, IPA: /ˈli:nə ˈhi:di/ ; рођена 3. октобра 1973. на Бермудима) је енглеска глумица.

Филмографија 

|-
| 2005. || Браћа Грим || -{The Brothers Grimm}- || Анђелика ||
|-
| 2006. || 300 — Битка код Термопила || -{300}- || Краљица Горго ||
|-
| 2008—2009 || Терминатор: Хронике Саре Конор || -{Terminator: The Sarah Connor Chronicles}- || Сара Конор ||
|-
| 2011—2019 || Игра престола || -{Game of Thrones}- || Серсеј Ланистер ||
|-
| 2014. || 300: Успон царства || -{300: Rise of an Empire}- || Краљица Горго ||
|-
| 2021. || Метак и милкшејк || -{GunpowderMilkshake}- || Скарлет||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Енглеске глумице
Биографије живих особа